Лоно — чрево, определяемое как символ ласки, нежности, материнской заботы.
 Лоно — в гавайской мифологии бог изобилия, сельского хозяйства, дождей и музыки.